

Geografia
Capo Frasca – promontorio della Sardegna occidentale
Poligono di Capo Frasca
Stazione meteorologica di Capo Frasca

Persone 
Emanuele Frasca, conosciuto come Noyz Narcos (1979) – rapper e produttore discografico italiano
Gabriele Frasca (1957) – scrittore, saggista e traduttore italiano
Giampiero Frasca (1970) – critico cinematografico e saggista italiano
Loris Frasca (1995) – ginnasta francese
Nato Frascà, all'anagrafe Fortunato Frascà (1931-2006) – artista italiano
Salvatore Frasca (1928) – politico italiano
Simona Frasca (1969) – scrittrice e saggista italiana
Simone Frasca (1961) – scrittore ed illustratore per ragazzi italiano

Altri progetti